Catch (engl. schnappen, fangen, auffangen, abfangen) steht für: 
 Catch, Abfangen einer Ausnahmesituation in der Programmierung, siehe Ausnahmebehandlung
 Catch, Auffangen des Spielballs beim Baseball
 Catch, Auffangen des Spielballs beim American Football
 Catch (Musik), Kompositionsform der englischen Vokalmusik des 17. und 18. Jahrhunderts

Catch ist der Name folgender Personen: 
 C. C. Catch (* 1964), niederländisch-deutsche Sängerin

Catch ist der Name folgender Fernsehformate:
 Catch! (Fernsehshow), deutsche Spielshow
 The Catch (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (ab 2016)

The Catch steht für:
 Catch (eBay), eine 2018 von eBay gegründete Shopping-Plattform
 The Catch (American Football), Fang im NFC Championship Game 1982
 The Catch (Band), britisches Popduo

Siehe auch:
 Ketch
 Ketsch